Натуральне число 1363
 1363 рік до нашої ери
 1363 рік нашої ери